Bohla ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Bohla (* 1948), deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer
 Hans Bohla (1891–1928), deutscher kommunistischer Politiker und Journalist
 Ulf Bohla (* 1943), deutscher Wirtschafts- und Industriemanager

Siehe auch:
 Bola (Begriffsklärung)
 Böhla